Wishmaster je treći album Nightwisha objavljen 18. srpnja 2000. od diskografske kuće Spinefarm Records. Tema albuma je očito fantastika što se vidi iz pjesama kao što su Wismaster, Dead Boy's Poem, FanatsMic, Sleepwalker...
Na albumu se nalazi i pjesma The Kinslayer koja je posvećena žrtvama masakra u srednjoj školi u Columbini, SAD.

Popis pjesama 

Albumi iz 2000.
Albumi sastava Nightwish